Telo bezeichnet:
 den Namen einer keltischen Göttin, siehe Telo (Mythologie)
 einen Fluss in der Lombardei in Italien, siehe Telo (Fluss)
 eine indonesische Insel, siehe Telo (Indonesien)
 als griechischen Wortstamm und Präfix: Ende

Telo oder Teló ist ein Namensteil oder der Familienname folgender Personen:
 Caetano de Lemos Telo de Meneses (1739–1795), portugiesischer Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Michel Teló  (* 1981), brasilianischer Latin-Pop-Sänger

Siehe auch: 
 TELO, für Tamil Eelam Liberation Organisation
 Tello
 Thello, ein französisches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Teelow